Dobbelt skærm (dansk dobbelskærm) kan henvise til:

 Et multi-monitor setup med to skærme
 Dual-touchscreen, en skærmopsætning til computere eller telefoner
 Second screen, en enhed (f.eks. mobilenhed), der giver en forbedret seeroplevelse for indhold på en anden enhed (f.eks. et tv)

Se også 

 Multi-skærm (flertydig)
 Computer (flertydig)
 Phone (flertydig)
 Nintendo DS, en håndholdt spilkonsol med to skærme